Ripalta ima više značenja:
 Ripalta (Ankona)
 Ripalta (Firenca)
 Ripalta (Fođa)
 Ripalta (La Specija)